Појам Карло X може да се односи на:
 Шарл X,
 Карл X Густаф,